Emergence International (EI) est une communauté mondiale de scientistes, de leurs familles et amis, qui fournit « l'appui spirituel et éducatif » pour des lesbiennes, des hommes gays, des bisexuels et des personnes transgenres (LGBT) dans le mouvement de la Science chrétienne.

Mission et nom 
Le nom dérive d'une citation par  Eddy : « Émergez doucement de la matière dans l'Esprit. Pensez non pas pour contrecarrer la finalité spirituelle de toutes les choses, mais venez naturellement dans l'esprit à travers une santé et une moralité meilleures et comme le résultat d'une croissance spirituelle. » EI fournit l'appui spirituel et éducatif pour des lesbiennes, hommes gais, bisexuals et transgenres pendant qu'elles traitent l'homophobie et l'hétérosexisme.

Histoire 
En 1978, réagissant à l'homophobie de leur église, des scientistes gais et lesbiennes ont constitué des groupes de soutien, d'abord à New York City et puis à Los Angeles. Dans les années suivantes, l'idée s'est étendue à d'autres villes. La première conférence nationale pour des scientistes LGBT a été tenue Chicago en 1983. En 1985, à la deuxième conférence nationale, aussi à Chicago, des représentants des groupes locaux ont formé Emergence International [ EI ].

Organisation 
EI accueille une conférence annuelle où des communications, les ateliers et un service religieux unique sont présentés. Les membres d'EI se soutiennent également avec des publications et par un conseil de discussion d'Internet (cslesbigay).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Science chrétienne
 Homosexualité

Bibliographie 
 Bruce Stores, Christian Science: Its Encounter with Lesbian/Gay America  : discute des relations entre les personnes LGBT et la Science chrétienne (1960-présent) ainsi que l'histoire internationale d'EI

Liens externes 
 Emergence International
 conférence Tampa 2006

Science chrétienne
LGBT et christianisme
Association religieuse LGBT